Cyrillisch is een Unicode-blok dat de tekens bevat die worden gebruikt door de meest gebruikte talen die in het Cyrillisch schrift gespeld worden. De basis van het blok komt voort uit de ISO 8859-5-norm, met toevoegingen voor minderheidstalen en historische spellingen.

Blok 

Cyrillisch alfabet
Unicodeblok